Talijum hidroksid se može odnositi na:
Talijum(I) hidroksid, 
Talijum(III) hidroksid.

Једињења талијума
Хидроксиди